Пти́чье молоко́:

 Птичье молоко — зобное молоко птиц.
 «Птичье молоко» — кондитерское изделие на основе суфле.
 Птичье молоко — труднодобываемое вещество.
 «Птичье молоко» — фильм Николая Санишвили по мотивам грузинских народных сказок (1976).